Pelz steht für:
 Pelz, zu Kleidung verarbeitetes Tierfell

Pelz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Pelz (* 1953), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Amand Pelz (1812–1841), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Bettina Pelz (* 1963), deutsche Kuratorin
 Carl Pelz (1845–1908), böhmischer Mathematiker
 Eduard Pelz (1800–1876), Buchhändler, Verlager, Politiker, Publizist und Mitglied des Vorparlamentes 1848
 Heinz Pelz (* 1959), deutscher Maler
 Jan-Hendrik Pelz (* 1984), deutscher Künstler und Maler

 Josef Pelz von Felinau (1895–1978), deutscher Autor
 Lothar Pelz (* 1934), deutscher Kinderarzt und Genetiker 
 Marcus Pelz (* 1966), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Monika Pelz (* 1944), österreichische Autorin
 Paul J. Pelz (eigentlich Paul Johannes Pelz; 1841–1918), deutsch-amerikanischer Architekt, Sohn von Eduard Pelz
 Siegfried Pelz (1848–1936), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Webpelz (Pelzimitat)
 Pels (Begriffsklärung)
 Peltz (Begriffsklärung)
 Pelzer (Begriffsklärung)